Grangel puede referirse a:
 el nombre común de la planta Randia capitata; o
 el nombre común de la planta Randia echinocarpa.